Dominic Inglot e Austin Krajicek erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare in questa edizione.

Reilly Opelka e Jannik Sinner hanno sconfitto in finale Steve Johnson e Jordan Thompson con il punteggio di 6–4, 6(6)–7, [10–3].

Teste di serie 

  Luke Bambridge /  Ken Skupski (quarti di finale)
  Jonathan Erlich /  Santiago González (primo turno)

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Divij Sharan (primo turno) 
  Matthew Ebden /  John-Patrick Smith (quarti di finale)

Wildcard 

  Nick Kyrgios /  Jack Sock (quarti di finale)

  Keshav Chopra /  Andres Martin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Truist Atlanta Open 2021